Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Gua – Charente Marittima
Le Gua – Isère